Ризлинг може да се отнася до следните сортове:

 Ризлинг български - бял винен сорт грозде.
 Ризлинг италиански - бял винен сорт грозде.
 Ризлинг рейнски - бял винен сорт грозде.